Al-Ain Football Club (; Nady al-'Ayn) är en professionell fotbollsklubb, baserad i staden Al Ain, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Det är en av många idrottssektioner i multisportklubben Al Ain Sport och Culture Club () Al Ain SCC förkortat. 

Det är den i särklass mest framgångsrika klubben i UAE.

Meriter 
 UAE Football League: 14 vinster
 1976/1977, 1980/1981, 1983/1984, 1992/1993, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018, 2021/2022

 UAE President's Cup: 6 vinster
 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2014

 Federation Cup: 3 vinst
 1989, 2005, 2006

 UAE Arabian Gulf Cup: 1 vinst
 2008-09

 Arabian Gulf Super Cup: 4 vinst
 1995, 2003, 2009, 2012

 GCC Champions League: 1 vinst
 2001

 AFC Champions League: 1 vinst
 2003

Placering senaste säsonger

Färger

Dräktsponsor
 20??– Nike

Trikåer

Källor

Externa länkar 
 Klubbens webbplats 
 Al Ain FC pá Facebook
 Al Ain FC på Soccerway
 Al-Ain FC på Sofascore
 Al Ain FC pä Flashscore
 Al Ain FC på Transfermarkt
 Al Ain FC på Globalsportsarchive
 RSSSF databas (säsonger och mästare)

Ain